Золотой мальчик — многозначное словосочетание.

Персонажи 
 Кинтаро («Золотой мальчик») — японский мифический герой.
 Золотой мальчик () — персонаж из вселенной Wild Cards.
 Сэнди Хокинс — супергерой вселенной DC Comics.

Фильмы 
 «Золотой мальчик» (англ. Golden Boy) — американский чёрно-белый фильм 1939 года.
 «Золотой мальчик» — советский кукольный мультфильм, снятый в 1969 году режиссёром Вадимом Курчевским.
 «Золотой мальчик» (сербохорв. Златни младић) — югославский фильм 1970 года.
 «Золотой мальчик» () — американский фильм-комедия 1986 года.
 «Золотой парень» (англ. Golden Boy) — манга и одноимённое аниме 1995 года.
 «Золотой мальчик» — серия мультипликационного сериала «Детки подросли».

Прочее 
 «Золотой мальчик» — работа советского скульптура Михаила Аникушина
 «Golden Boy» — ежегодная футбольная награда, известная также как «Лучший футболист Европы до 21 года».
 «Goldenboy» — американская инди-рок-группа.
 «Golden Boy Promotions»
 «Golden Boy» — композиция, вошедшая в альбом Barcelona. Исполнялась дуэтом Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
 «Golden Boy» — композиция израильского исполнителя Надава Геджа, представленная им на конкурсе Евровидение 2015.

См. также 
 Золотая девушка